José Molina pode se referir a:
 José Molina (beisebolista)
 Jose Molina (roteirista)
 José Francisco Molina - futebolista espanhol

Desambiguações de antropônimos